Le championnat de France de football 1984-1985, quarante-septième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire des Girondins de Bordeaux, sacrés champions pour la deuxième saison d'affilée, la troisième de leur histoire.

C'est la première édition de l'élite d'un championnat de France après-guerre où ne participent ni l'AS Saint-Etienne ni l'Olympique Lyonnais, ce dernier ayant été relégué au terme de son record de longévité de 29 saisons au plus haut niveau national depuis 1954.

Clubs participants

Compétition

Résultats

Classement final 
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

 Les vainqueurs des deux groupes de D2, Le Havre AC et l'OGC Nice, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes et troisièmes des groupes s'affrontent et c'est le Stade rennais FC qui gagne le droit de défier le  de D1, le FC Rouen, pour obtenir la troisième place en D1. C'est finalement le Stade rennais FC qui remporte ce barrage (1-1 sur les deux matchs, 7-6 aux tirs au but) et obtient la montée en D1 alors que Rouen est relégué.

Parcours européens 1985-1986

Les champions de France

Buteurs

Voir aussi 

 

1984-1985
Football en France en 1984
Football en France en 1985